A Liga Nacional de Handebol Feminino de 2018 foi a 22ª edição da principal competição de clubes femininos de handebol no Brasil, a Liga Nacional de Handebol Feminino, sendo organizada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).

Pela terceira vez na história, a equipe catarinense do UnC Concórdia sagrou-se campeã da liga, ao derrotar a equipe paulista do UNIP São Bernardo na final.

Equipes classificadas
Conferência Sul-Sudeste
 UnC Concórdia
 EC Pinheiros
 UNIP São Bernardo
 Abluhand Blumenau
Conferência Nordeste
 Português AESO
 Sport Recife
Conferência Norte
 Rádio Farol
Conferência Centro-Oeste
 Força Atlética

Eliminatórias

Final

Liga Nacional de Handebol Feminino
2018 no handebol